Nazivajevsk (ruski: Называ́евск) je grad u Omskoj oblasti, 120 km zapadno udaljen od Omska.

Broj stanovnika: 13.000 (2003.)

Transferna je točka na sjevernom ogranku Transsibirske željeznice između zapadnosibirskih i sverdlovskih željeznica.

Gradovi u Rusiji
Omska oblast